Emil Heitz kan syfta på följande personer:

*Emil Heitz (1825–1890), tysk klassisk filolog 
 Emil Heitz (1892–1965), tysk botaniker